Здесь приведена таблица первых полётов людей в космос по странам мира. Жирным шрифтом выделены государства, имеющие собственные ракеты-носители и пилотируемые космические аппараты.

Примечания 

Списки космонавтов
История космонавтики
Космонавты по странам